Берензас — название населённых пунктов:

Россия 
 Берензас — посёлок в составе города Мыски Кемеровской области.
 Берензас — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.